

Nom 

 Henri Arnault de Zwolle (v. 1400-1466), médecin et astronome néerlandais ;
 Louis Daniel Arnault de Nobleville (1701-1778), médecin et naturaliste français ;
 Antoine-Vincent Arnault (1766-1834), homme politique, poète et dramaturge français ;
 Lucien Arnault (1787-1863), son fils, dramaturge et administrateur français ;
 François-Alphonse Arnault (1819-1860), acteur, dramaturge et directeur de thêâtre français ;
 Barthélemy Arnault (1837-1894), homme politique français ;
 Charles Arnault (1890-1950), architecte français, historien choletais ;
 Paul Arnault (1911-1988), résistant et général français ;
 Claude Arnault (1923-1986), agent secret qui travailla dans le sud-ouest de la France pour un réseau Buckmaster ;
 Bernard Arnault (né en 1949), homme d'affaires français ;
 Delphine Arnault (née en 1975), femme d'affaires française, fille du précédent ;
 Antoine Arnault (né en 1977), homme d'affaires français, frère de la précédente ;
 Alexandre Arnault (né en 1992), homme d'affaires français, demi-frère du précédent.

Autres 
 Groupe Arnault, société holding française créée en 1978.

Patronyme français